Trent Whitfield (né le  à Alameda, Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Bruins de Boston au repêchage d'entrée de 1996. Il met un terme à sa carrière en 2014 après avoir remporté l'EBEL avec le HC Bolzano.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || Chiefs de Spokane || LHOu || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 1994-1995 || Chiefs de Spokane || LHOu || 48 || 8 || 17 || 25 || 26 || 11 || 7 || 6 || 13 || 5 
|-
| 1995-1996 || Chiefs de Spokane || LHOu || 72 || 33 || 51 || 84 || 75 || 18 || 8 || 10 || 18 || 10 
|-
| 1996-1997 || Chiefs de Spokane || LHOu || 58 || 34 || 42 || 76 || 74 || 9 || 5 || 7 || 12 || 10 
|-
| 1997-1998 || Chiefs de Spokane || LHOu || 65 || 38 || 44 || 82 || 97 || 18 || 9 || 10 || 19 || 15
|-
| 1998-1999 || Admirals de Hampton Roads || ECHL || 19 || 13 || 12 || 25 || 12 || 4 || 2 || 0 || 2 || 14 
|-
| 1998-1999 || Pirates de Portland || LAH || 50 || 10 || 8 || 18 || 20 || - || - || - || - || -
|- 
| 1999-2000 || Pirates de Portland || LAH || 79 || 18 || 35 || 53 || 52 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-bgcolor=#f0f0f0
| 1999-2000 || Capitals de Washington || LNH || - || - || - || - || - || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || Pirates de Portland || LAH || 19 || 9 || 11 || 20 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Capitals de Washington || LNH || 61 || 2 || 4 || 6 || 35 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2001-2002 || Capitals de Washington || LNH || 24 || 0 || 1 || 1 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Rangers de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Pirates de Portland || LAH || 45 || 14 || 20 || 34 || 24 || - || - || - || - || - 
|-
| 2002-2003 || Pirates de Portland || LAH || 64 || 27 || 34 || 61 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Capitals de Washington || LNH || 14 || 1 || 1 || 2 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2003-2004 || Pirates de Portland || LAH || 24 || 8 || 7 || 15 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Capitals de Washington || LNH || 44 || 6 || 5 || 11 || 14 || - || - || - || - || - 
|-
| 2004-2005 || Pirates de Portland || LAH || 67 || 16 || 38 || 54 || 75 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Blues de Saint-Louis || LNH || 30 || 2 || 5 || 7 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Rivermen de Peoria || LAH || 41 || 19 || 34 || 53 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Rivermen de Peoria || LAH || 79 || 33 || 45 || 78 || 70 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Rivermen de Peoria || LAH || 80 || 22 || 30 || 52 || 51 || - || - || - || - || -
|- 
| 2008-2009 || Rivermen de Peoria || LAH || 69 || 20 || 30 || 50 || 37 || 7 || 2 || 1 || 3 || 0 
|-
| 2008-2009 || Blues de Saint-Louis || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Bruins de Providence || LAH || 52 || 17 || 26 || 43 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Bruins de Boston || LNH || 16 || 0 || 1 || 1 || 7 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Bruins de Providence || LAH || 45|| 18|| 18|| 36|| 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Bruins de Boston || LNH || 1|| 0 || 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Bruins de Providence || LAH || 50|| 9|| 7|| 16|| 32|| - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Bruins de Providence || LAH || 48|| 6|| 6|| 12|| 20|| 11|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
|2013-2014 || HC Bolzano || EBEL || 54|| 14|| 18|| 32|| 14|| 13|| 2|| 5|| 7|| 4

| 193 || 11 || 18 || 29 || 104 || 18 || 0 || 0 || 0 || 12

Références 

Naissance en juin 1977
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Admirals de Hampton Roads
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Attaquant de hockey sur glace